El plom (Pb) té 38 isòtops, incloent-hi alguns sintètics molt inestables, dels quals quatre són estables, el 204Pb, el 206Pb, el 207Pb, i el 208Pb. Els radioisòtops amb períodes de semidesintegració més llargs són el 205Pb amb un període de semidesintegració de ~15,3 milions d'anys i el 202Pb amb un període de semidesintegració de ~53,000 anys. El plom és l'element amb l'isòtop estable més pesant, el 208Pb, durant molt de temps s'havia considerat que ho era el 209Bi que té un període de semidesintegració d'1,9×1019 anys.
La massa atòmica estàndard és de 207,2 u.

Els isòtops de plom provinents de cadenes de desintegració radioactivas de l'actini. El radi i el tori es coneixen com

 radi G: 206Pb
 actini D: 207Pb
 tori D: 208Pb
 radi D, radioplom: 210Pb
 actini B: 211Pb
 tori B: 212Pb
 radi B: 214Pb

El 206Pb és el darrer de la sèrie de l'urani/radi des de |238U.

El 207Pb és el darrer de la sèrie de l'actini des de l'235U.

El 208Pb és el darrer de la sèrie del tori des del 232Th.

Taula

Notes 
 La composició isotòpica avaluada és per la majoria de les mostres comercials, però no pas per a totes.
 La precisió de l'abundància dels isòtops i la massa atòmica està limitada per les variacions. Els espectres mostrats haurien de ser aplicables a qualsevol material terrestre normal.
 Es coneixen mostres geològicament excepcionals en les que la composició es troba per sota d'aquests valors. La incertesa de la massa atòmica pot excedir els valors en aquells casos.
 Els valors marcats amb # no estan derivats únicament de dades experimentals, sinó que en part es basen en tendències sistemàtiques. Els espins amb arguments d'assignació febles es troben entre parèntesis.
 Les incerteses es troben en forma concisa entre parèntesis després dels últims dígits corresponents. Els valors d'incertesa indiquen una desviació estàndard, tret de la composició isotòpica i la massa atòmica estàndard de la IUPAC, que utilitzen incerteses expandides.

Referències 

 Masses isotòpiques de l'Ame2003 Atomic Mass Evaluation by G. Audi, A.H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot and O. Bersillon in Nuclear Physics A729 (2003).
 Composicions isotòpiques i masses atòmiques estàndard de Atomic weights of the elements. Review 2000 (IUPAC Technical Report). Pure Appl. Chem. Vol. 75, No. 6, pp. 683-800, (2003) and Atomic Weights Revised (2005) .
 Semivida, espín i dades d'isomers triades d'aquestes fonts:
 Audi, Bersillon, Blachot, Wapstra. The Nubase2003 evaluation of nuclear and decay properties, Nuc. Phys. A 729, pp. 3-128 (2003).
 National Nuclear Data Center, Brookhaven National Laboratory. Information extracted from the NuDat 2.1 database (retrieved Sept. 2005).
 David R. Lide (ed.), Norman E. Holden in CRC Handbook of Chemistry and Physics, 85th Edition, online version. CRC Press. Boca Raton, Florida (2005). Section 11, Table of the Isotopes.

.

Plom
Plom